Ellerbek steht für:

 Ellerbek, eine Gemeinde im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein
 Kiel-Ellerbek, ein Kieler Stadtteil

Ellerbek ist der Familienname folgender Personen:

 Ellegaard Ellerbek (1877–1947), deutscher völkischer Schriftsteller und Führer im Wiking-Bund

Siehe auch:
 Ellerbeck